Большое Солёное () — солёное озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана. Находится в 7 км к юго-западу от города Булаево и в 500 м к северо-востоку от села Полтавка в урочище Камышловский лог.

По данным топографической съёмки 1940-х годов, площадь поверхности озера составляет 8,61 км². Наибольшая длина озера — 5,4 км, наибольшая ширина — 2,6 км. Длина береговой линии составляет 14,8 км, развитие береговой линии — 1,41. Озеро расположено на высоте 118,5 м над уровнем моря.

По данным исследований второй половины 1950-х годов, площадь поверхности озера составляет 9,3 км². Наибольшая длина озера — 5 км, наибольшая ширина — 2,4 км. Длина береговой линии составляет 14 км.

Озеро входит в перечень рыбохозяйственных водоёмов местного значения, имеется озёрно-товарное рыбоводное хозяйство.

Примечания 

Озёра района Магжана Жумабаева
Озёра Камышловского лога